Benzgraben ist ein Gewässername:

 Benzgraben (Aalbach), rechter Zufluss des Aalbachs nach Wüstenzell, Gemeinde Holzkirchen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Benzgraben (Fürfelder Bach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Fürfelder Bachs (zum Böllinger Bach) in Fürfeld, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Benzbach, linker Zufluss der Zaber in Pfaffenhofen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Benzenbach